

Спрінг-Гроув — місто, штат Індіана
 Спрінг-Гроув — місто, штат Міннесота
 Спрінг-Гроув — місто, штат Пенсільванія
 Спрінг-Гроув — місто, штат Вісконсин
 Спрінг-Гроув — селище, штат Іллінойс